Иоганн Фридрих Кристоф Кортюм (; , Айхгорст (Мекленбург), — , Гейдельберг) — немецкий .

Профессор в Базеле, Берне и Гейдельберге. Написал: «Friedrich I mit seinen Freunden und Feinden» (Aapay, 1818); "Kleon der Demagoga (1819); «Zur Geschichte Hellenischer Staatsverfassungen, hauptsächlich während des Pelopon. Krieges» (Гейдельб., 1821); «Ensstehungs-geschichte der freistädtischen Bünde im Mittelalter» (Цюрих, 1827—1829); «Die Geschichte des Mutelalters» (Берн, 1836—1837); «Römische Geschichte» (Гейдельберг, 1843); «Entstehungsgeschichte des Jesuitenordens» (Мангейм, 1843); «Rückbick auf Pestalozzi» (1846); «Geschichte Griechenlands von der Urzeit bis zum Untergang des Archäische Bundes» (Гейдельберг, 1854). После смерти Кортюма Рейхлин-Мельдегг опубликовал его «Geschichte Europas im Uebergang vom Mittelalter zur Neuzeit» (Лпц., 1860—1861) и «Geschichtliche Forschungen im Gebiete des Alterlhums, des Mittelalters und der Neuzeit» (Лпц. и Гейдельб., 1863).

Примечания

Литература